Goreccy herbu Dołęga – polski ród szlachecki
 Goreccy herbu Dryja – polski ród szlachecki
 Goreccy herbu Jastrzębiec – polski ród szlachecki
 Goreccy herbu Kozioł – polski ród szlachecki
 Goreccy herbu Sokola – polski ród szlachecki
 Goreccy herbu Szeliga – polski ród szlachecki
 Goreccy herbu Wieruszowa – polski ród szlachecki